Bugur kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Daliget, vattendrag,

Kina
Bügür

Robotskapade Armenienförgreningar